

Musica 
 Gamblers – gruppo musicale dansband svedese

Sport 
 Frankfurt Gamblers – squadra di football americano tedesca
 Green Bay Gamblers – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Houston Gamblers – squadra di football americano statunitense
 Mississippi Coast Gamblers – squadra di pallacanestro statunitense
 Tunica Gamblers – squadra di pallacanestro statunitense

Pagine correlate 
The Gamblers
Gambler